Steinerkirchen heißen folgende geographischen Objekte:
 Steinerkirchen an der Traun, Gemeinde im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Steinerkirchen am Innbach, Ortschaft der Gemeinde Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Steinakirchen, Steinkirchen